Abdoulie Janneh ist der Name folgender Personen:

* Abdoulie Janneh (Leichtathlet) (* 1970), gambischer Leichtathlet
 Abdoulie Janneh (Diplomat) (* 1944), gambischer Diplomat